Le nom Routt peut désigner :
Routt près de Louisville dans le Kentucky
le comté de Routt

Homonymie de toponyme